Ron Meyer peut faire référence à : 
 Ron Meyer (1941-2017), entraîneur-chef de football américain des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Colts d'Indianapolis ;
  (1928-2012) , homme politique néerldandais ;
  (1981-), homme politique néerldandais.